Чорнобай Алла Леонідівна — директор Ватутінського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Черкаська область), заслужений працівник соціальної сфери України.
 Чорнобай Василь Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чорнобай Віктор Володимирович (1983—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чорнобай Віталій Іванович (1929—2019) — український стрибун з жердиною, учасник літніх олімпійських ігор 1956 року, педагог.
 Чорнобай Михайло Іванович (1974) — підполковник Генштабу Збройних сил України.
 Чорнобай Роман Богданович (1981—2015)  — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чорнобай Юрій Миколайович (1946) — директор Державного природознавчого музею НАН України, доктор біологічних наук, професор.

Див. також 
 Чернобай

Примітки